Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Rabobank in 1998.

Renners 

Rabobank (wielerploeg)
Wielerploeg in 1998